Voici la liste des planètes mineures numérotées de 216001 à 217000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 216001 à 217000

216001-216100

216101-216200

216201-216300

216301-216400

216401-216500

216501-216600

216601-216700

216701-216800

216801-216900

216901-217000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000